Swiss Airlines kan syfta på:

Swissair (1931–2002)
Swiss International Air Lines (2002–)